

Patronyme 

 Fernand Robbe (1889-1974), ingénieur et homme politique français ;
 Hervé Robbe (1961-), danseur et chorégraphe français ;
 Jean-Claude Robbe (1945-), acteur français ;
 Louis Robbe (1806-1887), peintre, graveur et avocat belge
 Manuel Robbe (1872-1936), peintre et graveur français ;
 Michel Robbe (1946-), acteur et animateur de télévision français.

Voir aussi 
 Robbe est une marque de modèles réduits (bateaux, avions etc. statiques et/ou radiocommandés)